HMS Peony – uno dei nomi che prendeva l'SS Ardena, nave da guerra della Royal Navy
 HMS Peony – corvetta della Royal Navy

Pagine correlate 
 Peony